Vogelsberg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Gebirgen und Bergen (nach fallender Höhe):

 in Deutschland:
 Vogelsberg (773,0 m), Mittelgebirge in Hessen
 Vogelsberg (Rothaargebirge) (644,6 m), im Rothaargebirge, bei Heinsberg (Kirchhundem), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsberg (Feldatal) (598,0 m), im Mittelgebirge Vogelsberg nahe Stumpertenrod (Feldatal), Vogelsbergkreis, Hessen
 Vogelsberg (Bühlertann) (unter 510 m), in den Ellwanger Bergen beim Hof Himmelreich, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Vogelsberg (Tegau) (437 m), zwischen Tegau und Göschitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Vogelsberg (Breitungen) (360 m), bei Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Vogelsberg (Wasgau) (297 m), in Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Vogelsberg (Sasbach) (222,8 m), bei Obersasbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 in der Schweiz:
 Vogelsberg (Uzwil) (702 m), bei Uzwil, Kanton St. Gallen

eines Landkreises:
 Vogelsbergkreis, Hessen

von Orten:
 Vogelsberg (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Vogelsberg (Künzelsau), Dorf im Stadtteil Laßbach von Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

von Schutzgebieten:
 Naturpark Vulkanregion Vogelsberg, Naturpark im höheren Teil des Mittelgebirges Vogelsberg
 Vogelsberg (Vogelschutzgebiet), Vogelschutzgebiet im Mittelgebirge Vogelsberg, Hessen
 Vogelsbergteiche und Lüderaue, FFH-Gebiet im Mittelgebirge Vogelsberg bei Grebenhain, Vogelsbergkreis, Hessen

Vogelsberg bezeichnet außerdem:
 (10952) Vogelsberg, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Fogelberg
 Vöglsberg (Begriffsklärung)
 Vogelberg
 Vogelsbergschule
 Voglberg